Obermoos heißen folgende geographischen Objekte:

 Obermoos (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Obermoos (Moos), Ortsteil der Gemeinde Moos, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Obermoos (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Obermoos (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Obermoos (Gemeinde Ehrwald), Ortsteil von Ehrwald, Tirol
 Obermoos (Gemeinde Perschling), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Obermoos (Gemeinde Pfaffing), Ortsteil von Pfaffing, Oberösterreich
 Obermoos (Salzburg), Stadtteil von Salzburg

Siehe auch:
 Ober-Moos, Obermoosen